

Toponymie 

 Île Madame, île française de la côte atlantique ;
 Palais Madame, siège du Sénat de la République Italienne à Rome ;
 Palais Madame, palais italien de Turin ;
 Rue Madame, voie du  parisien.

Titres 

 Madame (1969), chanson de Serge Reggiani ;
 Madame (1970), pièce de théâtre de Remo Forlani ;
 Madame (1970),  de la chanteuse Barbara ;
 Madame (1981),  du chanteur Claude Barzotti ;
 Madame (1993), film américain de Nicholas Amendolare et Tzury Mimon ;
 Madame (2004), téléfilm italien de Salvatore Samperi ;
 Madâme, le film (2005), film sur Bernadette Chirac de John Paul Lepers ;
 Madame (2017), comédie dramatique française d’Amanda Sthers ;
 Madame (2019), documentaire suisse de Stéphane Riethauser.

Autres 
Madame peut aussi désigner :
 Madame, titre de civilité donné aux femmes ;
 Madame (1981-2000), groupe de rock québécois ;
 Madame, street artiste française ;
 Madame, chanteuse italienne.

Homonymie de monument